Kurtjatov kan syfta på:

 Igor Kurtjatov ‒ sovjetisk fysiker
 Kurtjatov (ort i Kazakstan)